Bywaters ist der Familienname folgender Personen:

 Eric Bywaters (1910–2003), britischer Mediziner
 Frederick Bywaters († 1923), hingerichteter Mörder im Vereinigten Königreich, siehe Edith Thompson
 Zakiya Bywaters (* 1991), US-amerikanische Fußballspielerin